Parkstraße 2 steht für:

 Parkstraße 2 (Bitterfeld), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Bitterfeld, siehe auch Liste der Kulturdenkmale in Bitterfeld-Wolfen
 Parkstraße 2 (Diez), denkmalgeschützte Villa in Diez, siehe auch Liste der Kulturdenkmäler in Diez
 Parkstraße 2 (Groß Gievitz), denkmalgeschützte Schmiede in Groß Gievitz, siehe auch Liste der Baudenkmale in Peenehagen
 Parkstraße 2 (Oldenburg (Oldb)), denkmalgeschütztes Wohnhaus in Oldenburg (Oldb), siehe auch Liste der Baudenkmale in Oldenburg (Oldb) – Parkstraße
 Villa Parkstraße 2 (Dresden), ehemalige Villa in Dresden
 Parkstraße 2 (Warburg), ehemaliges Rittergut in Menne, siehe Gut Menne